DAF:

 DAF Trucks — нидерландская фирма-производитель грузовых автомобилей.
 DAF (Delivered At Frontier) —  условия поставки Инкотермс 2010.
 Фактор ускорения распада комплемента (Complement decay-accelerating factor; DAF) — мембранный белок, ингибитор системы комплемента.
 D.A.F. (Deutsch-Amerikanische Freundschaft) — немецкая электро-панк-группа.
 DAF 44 — небольшой семейный автомобиль.
 DAF 55 — небольшой семейный автомобиль марки DAF.
 DAF 600 — первый легковой автомобиль производства DAF.
 DAF 66 — небольшой автомобиль голландской фирмы DAF.
 DAF YP-104 — голландский бронеавтомобиль.
 DAF YP-408 — голландский бронетранспортёр.
 Германский трудовой фронт (нем. Deutsche Arbeitsfront), DAF — в нацистской Германии объединённый профсоюз работников и работодателей.